Federico Gonzaga (XII secolo), arcidiacono a Mantova e fratello del beato Alberto Gonzaga;
Federico Gonzaga (?-1376), figlio di Ludovico I Gonzaga;
Federico I Gonzaga (1441-1484), figlio di Ludovico III e di Barbara di Brandeburgo;
Federico Gonzaga, (1495-1545), figlio di Giovanni Gonzaga;
Federico II Gonzaga (1500-1540), figlio di Francesco II e di Isabella d'Este;
Federico Gonzaga (1540-1565), figlio di Federico II e vescovo di Mantova dal 1563 al 1565, cardinale;
Federico Gonzaga (da Bozzolo) (? – 1527), figlio di Gianfrancesco e di Antonia del Balzo;
Federico Gonzaga (da Gazzuolo) (? – 1570), figlio primogenito di Pirro e di Camilla Bentivoglio;
 Federico Gonzaga (XVII secolo), figlio di Ferrante Gonzaga di Gazzuolo e di Isabella Gonzaga di Novellara;
Federico I Gonzaga (?-1630), figlio di Prospero Gonzaga, marchese Luzzara;
Federico Gonzaga (1636-1698), conte di Poviglio.